Мореро () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мореро, Лиз-Мари (род. 1956) — швейцарская горнолыжница, специалистка по слалому и гигантскому слалому.
 Мореро, Сантьяго (род. 1982) — аргентинский футболист, защитник клуба «Алессандрия».